ETV kan syfta på:

 ETV – Estlands public service-TV-kanal, se Eesti Televisioon
 ETV – ett TV-bolag som ansvarar för utsändningen i Etiopien, se Ethiopian Television
 eTV (TV-kanal) – en svensk interaktiv TV-kanal